Perito Moreno hace referencia a varios artículos:

Personas
 Francisco Pascasio Moreno (1852-1919), naturalista argentino;

Lugares en Argentina
 Ciudad de Perito Moreno, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz;
 Aeropuerto de Perito Moreno, Jalil Hamer, en la localidad homónima.
 Glaciar Perito Moreno, en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz;
 Parque nacional Perito Moreno, área protegida en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz;
 Autopista Perito Moreno, en la ciudad de Buenos Aires;